Ammi ferulaefolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura och John Claudius Loudon. Ammi ferulaefolium ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
ferulaefolium